Академия управления — многозначное словосочетание.

Академия управления 
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь
 Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
 Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан
 Академия управления МВД России

Прочее 
 Национальная академия управления
 Санкт-Петербургская академия управления и экономики
 Самарская академия государственного и муниципального управления
 Межрегиональная академия управления персоналом
 Тольяттинская академия управления

Академия государственной службы 
 Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
 Российская академия государственной службы
 Казахстанская академия государственной службы
 Дальневосточная академия государственной службы
 Сибирская академия государственной службы
 Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина
 Уральская академия государственной службы
 Волгоградская академия государственной службы
 Волго-Вятская академия государственной службы